Forsström est un patronyme finnois et suédois pouvant désigner:

Patronyme
 (née en 1991), joueuse suédoise de hockey sur glace
 (1889-1961), gymnaste olympique finlandais
Gunnar Forsström (1894–1958), artiste peintre et designer finlandais
 (né en 1986), joueur finlandais de hockey sur glace
Johan Erik Forsström (1775-1824), pasteur et naturaliste suédois
 (1944-2017), artiste et peintre suédois
 (né en 1989), golfeur professionnel suédois
Tua Forsström (née en 1947), poétesse finlandaise

Homonymie de patronyme
Patronyme finnois
Patronyme suédois